Un budokan est un dojo où l'on pratique les budō.
 Le Nippon Budokan de Tokyo est un stade et une salle de concert.
 Budokan: The Martial Spirit est un jeu vidéo de combat.

Voir aussi